Trstěnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Trstěnice, Gemeinde im Okres Cheb, siehe Trstěnice u Mariánských Lázní
Trstěnice, Gemeinde im Okres Svitavy, siehe Trstěnice u Litomyšle
Trstěnice, Gemeinde im Okres Znojmo, siehe Trstěnice u Moravského Krumlova

Siehe auch
 Treštenica